Vichy (полн.Vichy Laboratoires) — французский косметический бренд по производству средств для ухода за лицом и телом, а также косметики против старения, принадлежащий компании L'Oréal с 1955 года.

История 
Бренд был основан в 1931 году
, после встречи Жоржа Герена и доктора Халлера. Позже они создали «Общество дерматологической гигиены Vichy». 

Доктор Халлер исследовал терапевтические свойства термальной воды при контакте с кожей из источника Lucas в вулканическом регионе Овернь в французской коммуне Виши. Веря, что здоровье кожи является истинным источником красоты, он запустил первую линию дермокосметики Vichy, которая сочетает в себе богатую минералами термальную воду с активными ингредиентами. Она содержит в себе 15 редких минералов, известных своими успокаивающими, защитными, регенерирующими и укрепляющими свойствами для кожи. В настоящее время продукция Vichy доступна в 90 000 торговых точек, в более, чем 60 странах, а также одобрена фармацевтами и медицинскими экспертами. 

Торговая марка начала развиваться в 1950-х годах и была куплена компанией L'Oréal в 1955 году.

Фирма входит в категорию брендов «активной косметики» в группе Лореа́ль (другим является «La Roche-Posay»).

Виши является одним из крупнейших косметических производителей на европейском рынке. Компания известна своим ассортиментом средств по уходу за лицом и знаменитыми кремами «Secret de VICHY».

Некоторые из их ведущих линий:
LiftActiv (Anti-Aging), Neovadiol, Normaderm, Dercos, Aqualia Thermal, Capital Soleil, Essentielles, Vichy Homme.

Примечания

Ссылки 
 Saga Vichy (Revue des marques : numéro 38 — Avril 2002) 

Производители косметики и парфюмерии Франции
L’Oréal